

Patronymes 
Robby Naish, champion de planche à voile américain;

Toponymes

Naish, district de la province de Kandahâr;
Naish, centre administratif du précédent.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme